Анико Ковачич (; род. 29 августа 1991, Надьятад) — венгерская гандболистка, центральная защитница клуба «Ференварош» и сборной Венгрии.

Карьера

Клубная 
Анико занималась гандболом с 10 лет. Первым её тренером был Петер Новоградец. Карьеру она начинала в клубе «Берзенце» как баскетболистка, затем перешла в «Чургой». До 2006 года играла в «Надьятад»е, с 2006 года выступает за «Дьёр ЭТО». Играла в его третьей и второй команде, выиграв в первом сезоне юношеский чемпионат Венгрии и став кандидатом в олимпийскую сборную. В среднем забивала по 8 голов за игру.

В сборной 
На уровне сборных до 19 лет Анико стала серебряным призёром домашнего чемпионата Европы 2009 года, в 2012 году в составе основной сборной стала бронзовым призёром чемпионата Европы в Сербии. Дебют в основной сборной состоялся 22 сентября 2009 в матче против Дании.

Достижения

Клубные 
 Чемпионка Венгрии: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
 Победительница Кубка Венгрии: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
 Победительница Лиги чемпионов ЕГФ: 2013

В сборной 
 Серебряный призёр чемпионата Европы U-19: 2009
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 2012

Индивидуальные 
 Лучшая молодая гандболистка года в Венгрии: 2009, 2010
 Лауреат премии Junior Prima Award: 2010

Ссылки 
 Профиль на сайте Венгерской гандбольной федерации  
 Профиль на сайте ЕГФ  

Гандболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по гандболу
Игроки ЖГК «Дьёр»